Katarzyna Opalińska, née le  à Poznań et morte le  à Lunéville) est une reine de Pologne et duchesse de Lorraine, fille de l'aristocrate polonais Jan Karol Opaliński armoiries Łodzia, castellan de Grande-Pologne, et de Zofia Anna Czarnkowska.

Katarzyna Opalińska est l'épouse de Stanisław Leszczyński, roi de Pologne et duc de Bar et de Lorraine et mère de Maria Leszczyńska, reine de France et l'épouse de Louis XV. 
 
À sa mort, Louis XV (gendre de Catherine) commande en son honneur une cérémonie commémorative à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son tombeau est aujourd'hui à l'église Notre-Dame-de-Bonsecours, à Nancy, auprès de celui de son époux et du cœur de leur fille. La porte Sainte-Catherine de Nancy lui est dédiée.

Enfants 
 Anne Leszczyńska (1699-1717)
 Maria Leszczyńska (1703-1768)

Galerie

Arbre généalogique des Opaliński-Czarnkowski

Références

Lien externe 

 

Duchesse de Lorraine
Catherine
Naissance en octobre 1682
Naissance à Poznań
Décès en mars 1747
Décès à 64 ans
Reine de Pologne
Noblesse polonaise du XVIIe siècle
Noblesse polonaise du XVIIIe siècle
Duchesse de Bar